

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Łączki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Łączki – część wsi Adaminowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Łączki – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Rybczewice
 Łączki – część wsi Ruskie Piaski w woj. Lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Łączki – część wsi Kraszewice w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Łączki – przysiółek wsi Brzezinka w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Łączki – część wsi Kobylany w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Łączki – część wsi Krasne-Lasocice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Łączki – część wsi Łętowe w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Łączki – część wsi Gostwica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie
 Łączki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Łączki – część wsi Biskupów w woj. opolskim, pow. nyskim, gminie Głuchołazy.
 Łączki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko
 Łączki – część wsi Sielnica w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Łączki – część wsi Blizna w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ostrów
 Łączki – część wsi Lecka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Łączki – część wsi Wólka Turebska w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Łączki – część wsi Zaleszany w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Łączki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Łączki – osada leśna w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Łączki – kolonia wsi Wilkowiczki w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 Łączki – część wsi Mietel w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Łączki – część wsi Dobiesławice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Łączki – osada  wsi Mychów w  woj. świętokrzyskim, w  pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Łączki – część wsi Podłęże w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowski, w gminie Pińczów

Zobacz też 
 Łączka
 Łączki Brzeskie
 Łączki Jagiellońskie
 Łączki Kucharskie
 Łączki-Pawłówek